Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Frode Andersen che ha battuto in finale Francisco Costa 7-6, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Allen Belobrajdic (secondo turno)
 Francisco Costa (finale)
 Daniele Musa (primo turno)
 Attila Sávolt (semifinali)

 Assente
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Joaquín Muñoz Hernández (primo turno)
 Rainer Falenti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1997